Triglyphium är ett släkte av svampar. Triglyphium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Triglyphium